Мерджинень () — комуна в Румунії, у повіті Бакеу.
 Мерджинень () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Мерджинень.
 Мерджинень () — комуна в Румунії, у повіті Нямц.
 Мерджинень () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Мерджинень.
 Мерджинень () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Валя-Маре.
 Мерджинень () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Селіштя.
 Мерджинень () — село в Румунії, у повіті Брашов. Входить до складу комуни Хирсень.